

Persone
 Adriano Politi (1542-1625 circa) – umanista, traduttore ed erudito italiano
 Ambrogio Catarino Puliti (1484-1553) − giurista, teologo e arcivescovo cattolico italiano
 Bassano Politi (...–XVI secolo) − matematico italiano
 Clemente Politi o Puliti (metà del XV secolo–1606) − vescovo cattolico italiano
 Marco Politi (1947) − giornalista e scrittore italiano
 Matilde Politi (1976) − cantautrice italiana, interprete di musica tradizionale siciliana
 Mauro Politi (1944) − giurista e magistrato italiano
 Nicolò Politi (1117-1167) − eremita e santo italiano
 Odorico Politi (1785-1846) − pittore italiano
 Pietro Cuscani Politi (1908-1989) − geologo, paleontologo e insegnante italiano
 Raffaello Politi, conosciuto anche con il nome Raffaele (1783-1870) − pittore, architetto, archeologo e teorico dell'arte italiano

Altro
 Villa Politi – villa nobiliare di Siracusa

Pagine correlate
 Alessandro Politi (disambigua)
 Polito